Akwety Mensah (né en 1983), footballeur ghanéen ;
 Alex Tachie-Mensah (né en 1977), footballeur ghanéen ;
 Anthony Mensah (né en 1972), footballeur ghanéen ;
 Arsène Ade-Mensah (né en 1971), basketteur français ;
 Bernard Mensah (né en 1994), footballeur ghanéen ;
 Cédric Mensah (né en 1989), footballeur togolais ;
 Charles Mensah (1948-2011), réalisateur gabonais ;
 Francisca Oteng-Mensah (née en 1993), femme politique ghanéenne ;
 Joe Mensah (né en 1945), boxeur nigérian ;
 John Mensah (né en 1982), footballeur ghanéen ;
 Jonathan Mensah (né en 1990), footballeur ghanéen ;
 Juliana Azumah-Mensah (née en 1950), femme politique et infirmière ghanéenne ;
 Justin Mensah-Coker (né en 1983), joueur de rugby à XV canadien d'origine ghanéenne ;
 Kofi Sarkodie-Mensah (né en 1981), catcheur américano-ghanéen ;
 Michael Mensah (né en 1981), footballeur ghanéen ;
 Peter Mensah (né en 1959), acteur canadien d'origine ghanéenne ;
 Philomena Mensah (née en 1975), athlète ghanéenne naturalisée canadienne ;
 Pops Mensah-Bonsu (né en 1983), basketteur anglais ;
 Robert Mensah (1939-1971), footballeur ghanéen ;
 Timothy Fosu-Mensah (né en 1998), footballeur néerlandais-ghanéen ;
 Vincent Mensah (1925-2010), évêque béninois.

Patronyme africain
Patronyme ghanéen